Чорнозем — тип ґрунту
 Чорнозем — село, Чернігівська область, Семенівський район